Il singolare del Chang-Sat Bangkok Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Florian Mayer non ha difeso il titolo del 2009.

Grigor Dimitrov ha battuto in finale Konstantin Kravčuk 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Michael Russell (primo turno, retired)
  Gō Soeda (semifinali)
  Denis Gremelmayr (secondo turno)
  Konstantin Kravčuk (finalista)

 Matthew Ebden (primo turno, retired)
 Laurent Recouderc (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (campione)
 Tatsuma Itō (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Chang-Sat Bangkok Open 2010